Bull's eye steht für:

 den inneren Kreis einer Dartscheibe, siehe Darts #Tactics / Cricket / Mickey Mouse
 Guelb er Richat, eine geologische Formation in Mauretanien